Plaats in Indonesië
Mekar Jaya (Bajubang), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Bayung Lencir), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Betara), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Buay Pemaca), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Bunguran Barat), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Gedung Surian), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Kampar Kiri Tengah), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Kikim Barat), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Keluang), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Lempuing), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Manggar), een bestuurslaag in het regentschap Belitung Timur van de provincie Bangka-Belitung
Mekar Jaya (Muara Sugihan), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Pangkalan Kerinci), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Pemulutan), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Sei Bingai), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Sungai Bahar), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Sungai Gelam), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Tambusai Utara), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Tanah Kampung), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Tebing Tinggi), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Ulu Talo), een bestuurslaag in Indonesië
Mekar Jaya (Wampu), een bestuurslaag in Indonesië